Садоян () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Садоян, Аршак Аветисович — армянский политик.
 Садоян, Рубен Альфредович — армянский политик.